Pieck ist der Familienname folgender Personen

 Anton Franciscus Pieck (1895–1987), niederländischer Maler, Zeichner und Grafiker
 Arthur Pieck (1899–1970), deutscher Parteifunktionär (KPD, SED)
 Eleonore Staimer, geb. Pieck (1906–1998), deutsche Diplomatin (DDR)
 Gottfried Pieck (1903–1986), deutscher Politiker (CDU), MdL Nordrhein-Westfalen
 Henri Christiaan Pieck (1895–1972), niederländischer Maler, Grafiker, Architekt und Widerstandskämpfer
 Kai S. Pieck (* 1962), deutscher Filmregisseur
 Paul Pieck (* 1981), deutscher Kameramann

Wilhelm Pieck bezeichnet weiterhin:

 Wilhelm Pieck (S61), ein Motorschulschiff der Volksmarine
 Wilhelm Pieck, ein Segelschulschiff, siehe Greif (Schiff, 1951)

Sonstiges:
 Pieckrücken, Gebirgszug im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Piek
 PIK